

Matematica 
 Teorema di Hellinger-Toeplitz – teorema di analisi funzionale

Persone 
 Bert Hellinger (1925-2019) – psicologo e scrittore tedesco
 Franz Hellinger (1901-1924) – politico tedesco
 Mark Hellinger (1903-1947) – giornalista, produttore cinematografico e scrittore statunitense
 Martin Hellinger (1904–...) – militare e dentista tedesco

Altro 
 Hellinger Airport – aeroporto statunitense nella Contea di Toole, stato del Montana
 Mark Hellinger Theatre – teatro di New York